OЭто список Аэропортов в Омане, сортированный по типу и расположению.

Аэропорты

См. также 
 Транспорт в Омане

Источники 
 
  - коды ИАТА
 Great Circle Mapper: Airports in Oman - ИАТА и ИКАО коды
 World Aero Data: Airports in Oman - коды ИКАО

Оман
Аэропорты Омана
Списки:Оман